Miroslav es un nombre propio de origen eslavo. Su significado es "paz y gloria". Polaco: Mirosław.

Personajes

Miroslav Blažević, un croata de Bosnia por lo que tiene nacionalidad croata. Actualmente es entrenador de fútbol y fue jugador en la antigua Yugoslavia.
Miroslav Đukić,  un exfutbolista serbio.
Mirosław Hermaszewski,  un exoficial de la Fuerza Aérea de Polonia.
Miroslav Klose, un exjugador de fútbol alemán que jugó como delantero en el Werder Bremen, Bayern de Múnich, Società Sportiva Lazio y en la selección alemana. Actualmente dirige al Bayern de Múnich sub-17.
Miroslav Kostadinov, un cantante y compositor búlgaro.
Miroslav Krleža, un destacado escritor y poeta croata con notable influencia en la literatura de entre las dos guerras mundiales.
Miroslav Kultyshev, un pianista ruso.
Miroslav Matušovič, un futbolista checo.
Miroslav Táborský, un actor checo.

Enlaces externos 
  - Miroslav- Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres eslovacos
Nombres polacos
Nombres checos
Nombres serbios